est le titre original anglais des œuvres suivantes :
 Les Indiscrétions d'Hercule Poirot, roman d'Agatha Christie, publié en 1953 ;
 Les Indiscrétions d'Hercule Poirot, téléfilm de la série Hercule Poirot, diffusé en 2005.